Rubattel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Rubattel (1865–1908), Schweizer Politiker, Vater des Rodolphe
 Rodolphe Rubattel (1896–1961), Schweizer Politiker